Daren steht für:
 Daren (Taitung), Gemeinde auf Taiwan
 Daren (Bakum), Ortschaft der Gemeinde Bakum im nordrhein-westfälischen Kreis Vechta
 Daren (Trefeurig), Dorf in der Gemeinde Trefeurig im walisischen Verwaltungsbezirk Ceredigion
 Ziegelei-Museum Gut Daren in der Bakumer Ortschaft Daren, siehe auch Bakum #Adelssitze

Siehe auch:
 Dahren
 Darren
 Dare